Munro kan syfta på

 Munro (efternamn) – en skotsk klan och ett efternamn samt personer med namnet
 Munro (auktor) – en auktorsförkortning  för flera personer
 Munro (film) – en tecknad kortfilm från 1960

Geografi

Argentina 

 Munro (ort), Buenos Aires,

Se även
 Mount Munro

Se även
 Monroe

Robotskapade Argentinaförgreningar